Calodromius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1905. Calodromius ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Calodromius